Nesytanebetisherou est l'épouse du roi . Elle est la mère du roi . Elle a également été chanteuse d'Amon. Elle est mentionnée sur une statue du dieu Bès.

Généalogie

Notes et références

Bibliographie 

 

Index égyptologique
Reine de l'Égypte antique
XXIIe dynastie égyptienne